Rattenfänger steht für:
 Rattler, rattenfangende Hunde
 Rattenfänger von Hameln, eine der bekanntesten deutschen Sagen
 Rattenfänger von Korneuburg, eine ähnliche Rattenfängersage aus Niederösterreich, siehe Rattenfänger von Hameln#Rattenfänger von Korneuburg
 Volksverführer, metaphorisch

Der Rattenfänger steht für:
* Der Rattenfänger (Film), deutscher Stummfilm von Paul Wegener (1918)
 Der Rattenfänger (Cerha), Oper von Friedrich Cerha
 Der Rattenfänger (Hiller), Oper von Wilfried Hiller
 Der Rattenfänger (Album), Album und Lied von Hannes Wader (1974)
 Der Rattenfänger (Zuckmayer), Theaterstück von Carl Zuckmayer (1974)
Personen:
Jack Black (Rattenfänger), 19. Jh. London

Siehe auch:
 Rattenfängerhaus
 Rattenfänger-Literaturpreis